Глушкова — жіночий варіант російської прізвища .

 Відомі носії  
 Глушкова Галина Миколаївна (. 1978) — російська актриса, співачка, телеведуча.
 Глушкова Олена Василівна (1894-1972) — російська поетеса і белетристка першої хвилі еміграції.
 Глушкова Ірина Петрівна (. 1952) — російський індолог, історик і філолог.
 Глушкова Тетяна Михайлівна (1939-2001) — російська поетеса і літературний критик.